Michel Jacquemin (* 27. September 1942 in Opgrimbie, Belgien) ist ein ehemaliger belgischer Radrennfahrer.

Er war Profi von 1965 bis 1970. Seine Karriere begann er bei der französischen Mannschaft Peugeot - BP - Michelin. In der belgischen Mannschaft Mann - Grundig beendete er sie.

Palmarès

Weblinks

Radsportler (Belgien)
Belgier
Geboren 1942
Mann